In 2017 werd het 97ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 29 januari tot 7 mei. Novo Hamburgo werd kampioen.

Novo Hamburgo en Caxias kwalificeerden zich voor de Série D.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven. 
	
Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau